Stafolo ima više značenja:
 Stafolo (Ankona)
 Stafolo (Mantova)
 Stafolo (Venecija)